

Patronyme

Personnalités réelles

 Alan Napier (1903-1988), acteur américain ;
 Charles James Napier (1782-1853), fils de George, général britannique ;
 Charles Napier (1936-2011), acteur américain ;
 Charles Napier (1786-1860), neveu de George, amiral, homme politique ;   
 David Napier, fils de James Napier, et grand-père de Montague Napier, créateur de Napier & Son ;
 Francis Napier  Lord Napier et premier Baron Ettrick, KT (1819-1898), Vice-roi des Indes ;
 Frederick Napier, gouverneur américain (1909-1913) ;
 George Napier (1751-1804) descendant de la famille écossaise du mathématicien. Père de trois frères connus sous le nom de « Colonels Wellingtons » ;
 George Thomas Napier (1784-1855), fils de George ;
 Jack Napier, acteur pornographique américain ;
 James Napier Robertson (1982-), acteur néo-zélandais ;
 John Napier (1986-), pilote de bobsleigh américain ;
 John Napier (1944 - ) est un décorateur de théâtre britannique ;
 John Napier (1550-1617), mathématicien, découvreur du logarithme en Occident ;
 John Stewart Napier (1871), ingénieur automobile écossais, petit-fils de Robert « Pêre de la construction navale  » infra;
 Richard Napier (1590-1634), astrologue ;
 Robert Napier (Baron Napier de Magdala) (1810-1890), Vice-roi des Indes ;
 Robert Napier (1791-1876), ingénieur naval écossais qualifié de « Pêre de la construction navale dans la Clyde » (père des ingénieurs James, né en 1821, et John, né en 1823);
 Russell Napier (1910-1974), acteur australien ;
 Susan Jolliffe Napier, universitaire et auteur américaine ;
 Wilfrid Fox Napier (1941-), cardinal sud-africain, archevêque de Durban ;
 William Napier (1881-1952), joueur d'échecs britannique puis américain ;
 William Francis Patrick Napier (1785-1860), fils de George, général et historien britannique ;
 William John Napier (1786-1834), officier de la Royal Navy, homme politique et diplomate.

Personnage de fiction
 Jack Napier est, dans le film Batman de Tim Burton et dans la série animée Batman le « vrai » nom du Joker, personnage de l'univers de Batman ;

Toponymes

 Napier, une ville de Nouvelle-Zélande
 Mont Napier, un volcan d'Australie
 Napier, une station de métro de Singapour

Autres
 Napier & Son, un motoriste aéronautique
 Napier Company, une maison de joaillerie américaine fondée en 1875
 Napier University, une université d'Édimbourg en Écosse, du nom du mathématicien.
 (7096) Napier, astéroïde
Napier, nom vernaculaire de Cenchrus purpureus

Voir aussi
 Néper

Patronyme écossais